Grotesc, (conform termenului grotesque în limbile franceză și engleză) conform sensului originar al cuvântului, a reprezentat un stil de ornament în arta medievală timpurie, ulterior în cea medievală medie și chiar târzie, cu conotații târzii, dar frecvente, în epoca Renașteii și chiar a barocului.  Azi, este folosit mai ales ca adjectiv, semnificând ceva care este bizar, urât sau extrem de urât (opusul frumosului), straniu, sau chiar fantastic.

Alte utilizări

Literatură, film și televiziune  

 Grotesc (film 1988), film horror din 1988 cu Linda Blair
 Grotesc (film 2009), film horror din 2009 cu actorii Nagasawa Tsugumi și Kawatsure Hiroaki
 Grotescul (roman), conform The Grotesque, roman de Patrick McGrath, apărut în 1989
 Grotescul (film), film britanic realizat în 1995, adaptare a romanului lui McGrath, cu actorii Alan Bates, Lena Headey, Theresa Russell și apariția specială a lui Sting
 "Grotesc" (The X-Files), episod din 1996 al seriei The X-Files (Dosarele X)
 Grotesc (roman), roman apărut în 2007 al scriitorului japonez Natsuo Kirino

Muzică 

 Grotesque (cântec), melodie interpretată de cântărețul japonez Saori@destiny
 Grotesque (formație), trupă de muzică death metal din Suedia
 Grotesque (After the Gramme), album muzical din 1980 al formației The Fall

Jocuri 

 Grotesc (șah), problemă din jocul de șah

Tipuri de litere 

 Grotesc (caractere), un anumit stil de caractere tipografice de tipul sans-serif

 
Terminologie artistică